Jezero kan syfta på:
 Jezero (krater) – en nedslagskrater på Mars

Geografi

Bosnien och Hercegovina 

 Jezero, Bihać,

Slovenien 

 Jezero (ort i Slovenien, Brezovica), 
 Jezero (ort i Slovenien, Trebnje),